Bayezid, ook geschreven als Beyazid, Beyazit, Bayezıd, Bayezzid, Bajezid, Bajazet of combinaties van deze spellingen (afkomstig uit het Arabische schrift: بايزيد), kan verwijzen naar:

de Osmaanse sultan Bayezid I
de Osmaanse sultan Bayezid II
de Bayezıt-moskee in de Turkse stad Istanboel
een wijk die om deze moskee heen ligt, zie Beyazıt (Istanbul)
Bajazet, een toneelstuk van Jean Racine uit 1672